L'edizione 2004-2005 della Prva makedonska fudbalska liga vide la vittoria finale del Rabotnički.

Capocannoniere del torneo fu Aleksandar Stojanovski (Belasica), con 26 reti.

Classifica finale 

Cementarnica 55 Skopje penalizzato di 3 punti

Verdetti 
 Rabotnički Campione di Macedonia 2004-2005.
 Sloga Jugomagnat e Napredok retrocesse in Vtora Liga.

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
Campionato macedone di calcio